Aleksej Panfili – pallanuotista russo naturalizzato kazako
 Antonio Panfili – pattinatore artistico su ghiaccio e pattinatore di figura in linea italiano
 Pio Panfili – pittore, incisore e decoratore italiano